Valentín Gómez Farías steht für:

Personen
Valentín Gómez Farías (1781–1858), Politiker und mehrmaliger interimistischer Präsident von Mexiko

Orte:
 Valentín Gómez Farías (Campeche), Ort in Mexiko
 Valentín Gómez Farías (Chihuahua), Ort in Mexiko
 Valentín Gómez Farías (Sinaloa), Ort in Mexiko